Степнинский сельский округ

Омская область 

 Степнинский сельский округ Марьяновского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Степнинский сельский округ Оловяннинского района